Hooks ist der Familienname folgender Personen:

 bell hooks (1952–2021), US-amerikanische Philosophin und Aktivistin
 Brian Hooks (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler und Produzent
 Charles Hooks (1768–1843), US-amerikanischer Politiker
 Jan Hooks (1957–2014), US-amerikanische Schauspielerin
 Kenneth Hooks (* 1960), irischer Rugby-Union-Spieler
 Kevin Hooks (* 1958), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur
 Robert Hooks (* 1937), US-amerikanischer Schauspieler
 Steve Hooks (1946–2019), US-amerikanischer Jazz-Musiker und -komponist
 Valerie Brisco-Hooks (* 1960), US-amerikanische Sprinterin und Olympiasiegerin

Hooks bezeichnet außerdem:
 Hooks (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Hook